Don't Let Me Down (The Beatles), een nummer van de Britse band The Beatles uit 1969
Don't Let Me Down (The Chainsmokers), een nummer van het Amerikaanse duo The Chainsmokers uit 2016